Bacuri, fruto
Bacuri (militante), lutou contra a ditadura no Brasil
Bacuri (Maranhão), município